Trefflich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Trefflich (1924–2011), deutscher Radrennfahrer
 Henry Trefflich (1908–1978), deutsch-US-amerikanischer Tierhändler